Comănești ist der Name mehrerer Ortschaften in Rumänien:
 Comănești, Stadt im Kreis Bacău
 Comănești (Suceava), Gemeinde im Kreis Suceava 
 Comănești (Arad), Dorf im Kreis Arad 
 Comănești (Galați), Dorf im Kreis Galați 
 Comănești (Harghita), Dorf im Kreis Harghita 
 Comănești (Mehedinți), Dorf im Kreis Mehedinți
 Comănești (Olt), Dorf im Kreis Olt